Nieja – miasto w Rosji
 Nieja – rzeka w Rosji
 Nieja – rzeka w Rosji